Глазчатый горчак  () — пресноводная рыба рода горчаков (), семейства карповых (). Населяет водоёмы Средней Азии. Длина до 10 см.

См. также 
 Горчак обыкновенный

Примечания 

Горчаки
Рыбы Азии
Животные, описанные в 1866 году